Pojem Předměstí může značit:
 Předměstí
sídlo tohoto jména
 1. Předměstí (Litoměřice), část okresního města Litoměřice
 2. Předměstí (Opava), část okresního města Opava
 3. Předměstí (Moravská Třebová), část města Moravská Třebová v okrese Svitavy
 4. Předměstí (Svojanov), část městyse Svojanov v okrese Svitavy
 5. Předměstí (Svitavy), část okresního města Svitavy
 6. Předměstí (Uherský Brod), součást města Uherský Brod v okrese Uherské Hradiště
 7. Předměstí (Veselí nad Moravou), součást města Veselí nad Moravou v okrese Hodonín
 8. Vyškov-Předměstí, část okresního města Vyškov
 Předměstí (Zvototky), osada ve Zvotokách v okrese Strakonice

 část názvu sídla
 10. Bezděkovské Předměstí, část okresního města Domažlice
 11. Bílé Předměstí, část krajského města Pardubice
 12. Budějovické Předměstí, část okresního města Písek
 13. Úštěk-České Předměstí, část města Úštěk v okrese Litoměřice
 14. Úštěk-Českolipské Předměstí, část města Úštěk v okrese Litoměřice
 15. Dolejší Předměstí, část okresního města Domažlice
 Dolní Předměstí, více sídel
 16. Holínské Předměstí, část města Jičín v okrese Jičín
 Horní Předměstí, více sídel
 17. Hořejší Předměstí, část okresního města Domažlice
 18. Choceňské Předměstí, část města Vysoké Mýto v okrese Ústí nad Orlicí
 19. Jakubské Předměstí, část města Jaroměř v okrese Náchod
 20. Jižní Předměstí, část městské části Plzeň 3 v okrese Plzeň-město
 21. Litomyšlské Předměstí, část města Vysoké Mýto v okrese Ústí nad Orlicí
 22. Malé Předměstí, část města Horšovský Týn v okrese Domažlice
 23. Moravské Předměstí, část krajského města Hradec Králové
 24. Mostecké Předměstí, část města Bílina v okrese Teplice
 25. Nádražní Předměstí, část města Český Krumlov v okrese Český Krumlov
 26. Ostrovské Předměstí, část města Lanškroun v okrese Ústí nad Orlicí
 27. Ostrožské Předměstí, část města Uherský Ostroh v okrese Uherské Hradiště
 Plzeňské Předměstí, více sídel
 Pražské Předměstí, více sídel
 28. Severní Předměstí, část městské části Plzeň 1 v okrese Plzeň-město
 29. Slezské Předměstí, část krajského města Hradec Králové
 30. Střední Předměstí, část okresního města Trutnov
 31. Teplické Předměstí, část města Bílina v okrese Teplice
 32. Týnské Předměstí, část okresního města Domažlice
 33. Újezdské Předměstí, část města Bílina v okrese Teplice
 34. Václavské Předměstí, část okresního města Písek
 35. Valdické Předměstí, část okresního města Jičín
 36. Velké Předměstí, část města Horšovský Týn v okrese Domažlice
 37. Východní Předměstí, část krajského města Plzeň
 38. Zelené Předměstí, část krajského města Pardubice
 39. Žichlínské Předměstí, část města Lanškroun v okrese Ústí nad Orlicí

Externí odkazy